Maigret [mégre] je francouzské příjmení, které nosí tyto osobnosti:

konkrétní osoby
 Caroline de Maigret (* 1975) – francouzská manekýnka a hudební producentka
 Didier Maigret – francouzský kameraman
 Éric Maigret – francouzský sociolog
 Louis Maigret – francouzský jazykovědec a autor první francouzské gramatiky
 Louis de Maigret – francouzský generál
 Louis Desiré Maigret – římskokatolický biskup z Honolulu

fiktivní postavy
 Jules Maigret, fiktivní detektiv belgického spisovatele George Simenona známý jako komisař Maigret
 Jûzo Maigret, fiktivní postava z kresleného manga seriálu Détective Conan, policejní inspektor z japonského Tokia

televizní seriály
 Maigret (seriál, 1960) – britský televizní seriál natočený podle námětu z knih George Simenona z roku 1960, Maigreta hraje Rupert Davies
 Maigret (seriál, 1991) – francouzsko-belgicko-švýcarsko-český televizní seriál natočený podle námětu z knih George Simenona z roku 1991 až 2005, Maigreta hraje Bruno Cremer
 Maigret (seriál, 1992) – britský televizní seriál natočený podle námětu z knih George Simenona z roku 1992, Maigreta hraje Michael Gambon
 Maigret (seriál, 2016) – britský televizní seriál podle námětu Georgese Simenona, Maigreta hraje Rowan Atkinson

filmy

Související články 
 Les Enquêtes du commissaire Maigret – francouzský televizní seriál z let 1967–1990

Rozcestníky - příjmení